Oza puede hacer referencia a:
 Oza, antiguo municipio de la provincia de La Coruña (España).
 Oza,  parroquia del municipio de La Coruña (España).
 Río Oza, río de la provincia de León, afluente del río Sil (España).
 Oza de los Ríos, antiguo municipio de La Coruña (España), desde 2013 como Oza-Cesuras.